De gemeente Breda telt 314 gemeentelijke monumenten (2023).

Bavel 
De plaats Bavel kent 16 gemeentelijke monumenten:

Breda 
De plaats Breda kent 275 gemeentelijke monumenten:

Prinsenbeek 
De plaats Prinsenbeek kent 4 gemeentelijke monumenten:

Teteringen 
De plaats Teteringen kent 4 gemeentelijke monumenten:

Ulvenhout 
De plaats Ulvenhout kent 15 gemeentelijke monumenten:

Breda